White Rock (anglais pour « rocher blanc ») fait notamment référence à :

Toponyme

White Rock Conservation Park, un parc dans le Queensland.

White Rock, une ville de la Colombie-Britannique.

White Rock, une ville du Dakota du Sud ;
 White Rock, une communauté incorporée du comté d'Ogle dans l'Illinois ;
 White Rock, une ville du Nouveau-Mexique.

La rivière White Rock, un cours d’eau de l’Île du Sud.

Autres 
 White Rock Beverages, une compagnie basée à Whitestone, New York, États-Unis,
 White Rock, un documentaire de Tony Maylam sur les Jeux Olympiques d'Innsbruck
 La White Rock est une race de poule domestique.

Homonymie de toponyme